Satz von Levi steht für folgende mathematischen Sätze:

 Satz von Levi (Lie-Algebra) von Eugenio Elia Levi
 Satz von Beppo Levi, siehe Satz von der monotonen Konvergenz
 Satz von Lévy-Cramér, siehe Satz von Cramér (Normalverteilung)
 Satz von Lindeberg-Lévy, siehe Zentraler Grenzwertsatz

Siehe auch:

 Levi-Zerlegung (Lie-Gruppe) von Eugenio Elia Levi